Llista de masies i altres construccions relacionades del nord-est del Bages (municipis d'Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Castellnou de Bages, Gaià, Navarcles, Navars, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santpedor) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Bages
 Llista de rellotges de sol del Bages

Bages Nordest
 Nordest